Le muscle grand dorsal ou muscle latissimus du dos est un muscle de la loge postérieure de l'épaule, et du tronc, agissant sur le membre thoracique.

Il est un muscle qui reste actif chez les paraplégiques, même en cas de rupture de la moelle épinière au niveau thoraco-lombaire, grâce à son innervation au niveau du plexus cervico-brachial.

Description

Origine 
L'aponévrose est insérée verticalement depuis la vertèbre thoracique 7 (T7) jusqu'à la cinquième vertèbre lombaire (L5), puis au bas de la crête sacrale médiane, et remonte sur le bord latéral du sacrum et sur le tiers dorsal de la lèvre externe de la crête iliaque.

Muscle plat et superficiel en caudal, il a un trajet oblique en direction crâniale, ventrale et latérale. Il converge vers l'aisselle, en se fixant au passage sur la face postérieure des quatre dernières côtes.

Terminaison 
Il se finit en un tendon aplati qui glisse dans le creux axillaire en vrillant sur lui-même lorsque l'humérus est abaissé contre le corps (ce tendon n'est plus vrillé lorsque l'humérus est en position haute), et s'insère au fond du sillon inter-tuberculaire ou gouttière bicipitale, à la face antérieure de l'humérus. Il s'enroule autour du muscle grand rond. Les fibres les plus hautes insérées sur le rachis thoracique deviennent les fibres les plus basses sur la gouttière bicipitale de l'humérus du fait de son enroulement.

Innervation 
Nerf thoraco-dorsal (ancien nerf du grand dorsal, issu du faisceau postérieur (ancien tronc secondaire postérieur) du plexus brachial, racines de C6-C7-C8).

Action 
 Point fixe au niveau du tronc : adduction, rotation interne et rétropulsion (extension) du bras : il permet ainsi de porter la main vers la fesse opposée, tout en abaissant l'épaule.
 Point fixe au niveau du bras : inclinaison latérale homolatéralement ou hyperlordose dorso-lombaire bilatéralement ou élévation du bassin : c'est le muscle du « grimper ».
 Inspirateur profond accessoire par sa portion costale (augmente le volume du thorax).

Culture physique 
Le grand dorsal intervient comme muscle synergique dans l'exercice du soulevé de terre et des tirages horizontaux principalement.
En bodybuilding, l'hypertrophie du muscle grand dorsal a pour but l'obtention de la forme en V du dos.

Bibliographie 
 Frank H. Netter. Atlas d'Anatomie Humaine. Éd. Elsevier-Masson, 2015.

Références

Galerie

Voir aussi

Liens externes 
 Muscle grand dorsal (Anatomie 3D Lyon - Université Claude-Bernard Lyon 1)
 Les rôles du muscle Grand Dorsal  (Anatomie 3D Lyon - Université Claude-Bernard Lyon 1)

Grand dorsal, Muscle